Hofwiesen (Unterbreizbach) - plaats in Thüringen, Duitsland
 Hofwiesen (Gemeinde St. Georgen) - plaats in Kärnten, Oostenrijk
 Hofwiesen (Gemeinde St. Leonhard) - plaats in Neder-Oostenrijk, Oostenrijk